Op zondag 17 december 1978 werden in België verkiezingen gehouden voor het parlement (Kamer en Senaat). Tegelijk werden de negen provincieraden verkozen.

De vervroegde verkiezingen werden georganiseerd nadat eerste minister Leo Tindemans ontslag nam wegens het Egmontpact, dat België in een federale staat zou hebben omgevormd. Het Vlaams Blok, opgericht uit onvrede met de toegevingen van Volksunie in het Egmontpact, deed voor de eerste keer mee.

Na de verkiezingen werd de regering-Martens I samengesteld.

Uitslag

Kamer 

Aantal geldige stemmen: 5.535631

Senaat 
Aantal geldige stemmen: 5.479246

Zie ook 
 Kamer van volksvertegenwoordigers (samenstelling 1978-1981)
 Samenstelling Belgische Senaat 1978-1981

1978
Federaal, 1978
Verkiezingen in 1978